Архиепархия Ранчи () — архиепархия Римско-Католической церкви c центром в городе Ранчи, Индия. В митрополию Ранчи входят епархии Далтонганджа, Думки, Гумлы, Кхунти, Порт-Блэра, Симдеги, Хазарибагха. Кафедральным собором архиепархии Ранчи является Собор Непорочного Зачатия Святой Марии.

История 

25 мая 1927 года Римский папа Пий XI издал буллу In omnes christiani, которой учредил епархию Ранчи, выделив её из архиепархии Калькутты. В этот же день епархия Ранчи вошла в митрополию Калькутты.

14 июня 1951 года и 13 декабря 1951 года епархия Ранчи передала часть своей территории для возведения новых епархий Самбалпура и Райгарха-Амбикапура (сегодня — Райгарха и Епархия Амбикапура).

9 сентября 1953 года Римский папа Пий XII издал буллу Mutant res, которой возвёл епархию Ранчи в ранг архиепархии.

В следующие годы архиепархия Ранчи передала часть своей территории для возведения новых церковных структур:

 5 июня 1971 года — епархии Далтонганджа;
 22 июня 1984 года — епархии Порт-Блэра;
 28 мая 1993 года — епархиям Гумлы и Симдеги;
 1 апреля 1995 года — епархии Кхунти.

Ординарии архиепархии 
 епископ Ludovic Van Hoeck (15.02.1928 — 30.04.1933);
 епископ Oscar Sevrin (9.04.1934 — 13.12.1951) — назначен епископом епархии Райгарха-Амбикапура;
 архиепископ Niclas Kujur, S.J. (13.12.1951 — 24.07.1960);
 архиепископ Pius Kerketta (7.03.1961 — 7.08.1985);
 кардинал Телесфор Пласидус Топпо (7.08.1985 — 24.06.2018);
 архиепископ Феликс Топпо (24.06.2018 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
  Булла In omnes christiani , AAS 19 (1927), стр. 375 
  Булла Mutant res , AAS 46 (1954), стр. 83

Ссылки 

 Официальный сайт епархии 
 Информация  

Ранчи